SPIE is het Franse concern SPIE Groep. SPIE is een acroniem van Société Parisienne pour l’Industrie Electrique. SPIE Nederland is een van de grootste drie technische dienstverleners van Nederland.

In 2017 heeft SPIE het Nederlandse bedrijf Ziut overgenomen van Alliander.

Externe links 
 Officiële website van SPIE Nederland
 Officiële website van SPIE Groep

Bedrijf genoteerd aan Euronext Paris
Frans bedrijf
Economie in Parijs